Ле-Катле () — коммуна на севере Франции, регион О-де-Франс, департамент Эна, округ Сен-Кантен, кантон Боэн-ан-Вермандуа. Расположена в 18 км к северу от Сен-Кантена и в 6 км от автомагистрали А26 «Англия». Через коммуну протекает река Шельда (Эско).

Население (2018) — 189 человек.

Население

Экономика 
В 2010 году среди 119 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 85 были экономически активными, 34 — неактивными (показатель активности — 71,4 %, в 1999 году было 71,1 %). Из 85 активных жителей работали 75 человек (42 мужчины и 33 женщины), безработных было 10 (6 мужчин и 4 женщины). Среди 34 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 9 — пенсионерами, 16 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики